Jungblut ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Jungblut (1791–1859), deutscher Landwirt und Schultheiß, MdL Nassau
 Christian Jungblut (* 1943), deutscher Journalist 
 Emil Jungblut (1888–1955), Bildhauer in Düsseldorf 

 Hedwig Jungblut-Bergenthal (1914–1987), deutsche Mundartautorin und Dichterin
 Hubert Ludwig Jungblut (1852–1929), deutscher Bildhauer
 Johann Jungblut (1860–1912), deutscher Maler
 Johann Eberhard Jungblut (1722–1795), der „Erdäpfelpfarrer“
 Marie-Paule Jungblut (* 1964), luxemburgische Historikerin, Philologin und Kuratorin
 Michael Jungblut (1937–2020), deutscher Wirtschaftsjournalist, TV-Moderator und Buchautor
 Paul Jungblut (1878–1926), deutscher Politiker (Zentrum)
 Peter Jungblut (* 1961), deutscher Journalist und Autor
 Peter W. Jungblut (1927–2003), deutscher Biochemiker
 Thomas Jungblut (* 1947), deutscher Segler
 Tanumafili Jungblut (* 1990), amerikanisch-samoanischer Gewichtheber
 Yvonne Jungblut (* 1979), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Jungbluth
 Jungebloedt
 Jungeblodt
 Youngblood